Cette page présente la  en Pro D2.

La saison

Pré-saison

Récit de la saison sportive

Entraîneurs 
 Xavier Péméja (manager)
 Guillaume Jan (Entraîneur lignes arrières)
 Sébastien Fouassier (Entraîneur lignes avant)

Transferts

Effectif 2018-2019

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement de la saison régulière 

 

 

 

|}

Tableau final

Barrages

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Liens externes 
 

2018-2019
Nevers